Batak steht für:

 Batak, ein Volk in Indonesien
 Batak (Philippinen), Ureinwohner Palawans 
 Batak-Sprachen
 Batak (Kartenspiel)
 Batak (Schrift)
 Batak-Pony, eine indonesische Pferderasse
 Batak (Bulgarien), eine Stadt in Bulgarien